Jan Chrapek – vescovo cattolico polacco
 Karolina Chrapek – ex sciatrice alpina polacca
 Krzysztof Chrapek – calciatore polacco
 Michał Chrapek – calciatore polacco